Sołectwo w gminie Hyżne obejmujące Nieborów Wielki i Nieborów Mały.

Gmina dąży do utworzenia wsi Nieborów, w 2003 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Hyżne